District Koertsjatovski (oblast Koersk) - Russisch gemeentelijk district in de oblast Koersk
 Stadsdistrict Koertsjatovski (oblast Tsjeljabinsk) - Russisch stadsdistrict in de oblast Tsjeljabinsk